Krummer Graben ist ein Gewässername:

 Krummer Graben (Drau), rechter Zufluss der Drau in der Gemeinde Assling in Osttirol, Österreich
 Krummer Graben (Ehlenzbach), rechter Zufluss des Ehlenzbachs vor der Ortsgrenze von Plütscheid zu Ehlenz, beide im Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz
 Krummer Graben (Heilbach), rechter Zufluss des Heilbachs (zum Wörther Altrhein, zum Mittelrhein) an der Waldgrenze von Kapsweyer zu Steinfeld, beide im Landkreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz 
 Krummer Graben (Krottenbach), linker Zufluss des Krottenbachs (zum Blauwasser, zum Oberrhein) vor Oberrotweil, Stadt Vogtsburg im Kaiserstuhl, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg
 Krummer Graben (Kurzer Graben), linker Zufluss des Kurzen Grabens (zum Ramersbach zum Mühlbach, zur Lahn) bei der Nabenmühle von Miehlen, Rhein-Lahn-Kreis, Rheinland-Pfalz
 Krummer Graben (Maß), linker Zufluss der Maß oder des Maßbachs  vor Volkershausen, Markt Maßbach, Landkreis Bad Kissingen, Bayern

Siehe auch:
 Krummer Bach